Nathan Cohen, un rameur néo-zélandais pratiquant l'aviron (1986-).
 Nathan Cohen, un entrepreneur français (1991-) .